Аллан Эванс ():
 Эванс, Аллан (1956—2020) — американский музыковед и продюсер звукозаписи.
 Эванс, Аллан (род. 1956) — шотландский футболист.